Facultad de Arquitectura y Urbanismo o FAU el término puede hacer referencia a:

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo (1954),  de la Universidad Nacional de La Plata.
 Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (1973), de la Universidad Nacional de San Juan.
 Facultad de Arquitectura y Urbanismo (1990), de la Universidad de Concepción del Uruguay.
 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Universidad de Buenos Aires) (1947).

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo (1944), de la Universidad de Chile.
 Facultad de Arquitectura y Diseño (1952), del la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Facultad de Arquitectura, de la Universidad Central del Ecuador.